9/8 kan syfta på:

 9 augusti
 8 september (amerikanskt datumformat)